Pötter oder Poetter ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Pötter (* 1965), deutscher Journalist
 Heinrich Poetter (1830–1918), evangelischer Theologe und Generalsuperintendent der Kirchenprovinz Pommern der Kirche der Altpreußischen Union
 Jochen Poetter (* 1943), Direktor des Ludwig-Museums in Köln
 Katharina Pötter (* 1979), deutsche Juristin und Politikerin (CDU)
 Otto Pötter (* 1948), niederdeutscher Dichter, Hörspielautor und Schriftsteller
 Richard Pötter, Mediziner und Leiter der Universitätsklinik für Strahlentherapie der Medizinischen Universität Wien
 Wilhelm Pötter (1904–2002), deutscher Jurist, Richter und Staatssekretär